Pianetto steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde Usseglio in der Provinz Turin, Italien
 einen Ortsteil der Gemeinde Valprato Soana in der Provinz Turin, Italien
 einen Ortsteil der Gemeinde Cerisano in der Provinz Cosenza, Italien
 einen Ortsteil der Gemeinde Santa Cristina Gela in der Provinz Palermo, Italien